Le terme créole, en lien avec la Louisiane, a deux significations différentes :

 Le créole louisianais : une langue parlée par la communauté noire de Louisiane.
 Les créoles de Louisiane : descendants des colons européens et des esclaves africains qui s'y sont installés.

